Setford ist der Name von

 Charlie Setford (* 2004), englisch-niederländischer Fußballtorwart
 Meghan L. Setford, australische Medizinerin